Résultats détaillés de l'édition 1983 du tournoi de tennis professionnel de Wimbledon qui est disputée du 20 juin au .

Faits marquants 
À la suite de la défaite surprise du tenant du titre et numéro un mondial Jimmy Connors face à Kevin Curren, John McEnroe remporte son deuxième titre à Wimbledon. Il bat facilement en finale la révélation du tournoi, le néo-zélandais Chris Lewis, vainqueur de Steve Denton et Curren notamment.

Dans le tableau féminin, l'Américaine Martina Navrátilová conserve son trophée sans perdre un seul set, écrasant en finale sa compatriote Andrea Jaeger. Cette dernière avait pourtant fait forte impression dans les tours précédents, ne perdant elle aussi aucune manche. Blessée, Chris Evert échoue au troisième tour face à Kathy Jordan. Elle met ainsi fin à une incroyable série de 24 demi finales consécutives dans les tournois du grand chelem auxquels elle a participé depuis 1971. Le tournoi est également marqué par la dernière accession en demi finale de Billie Jean King, qui à l'âge de 41 ans, bat notamment la numéro sept mondiale Wendy Turnbull, mais s'incline sèchement face à Jaeger.

Palmarès

Simple messieurs

Têtes de série

Tableau final

Double messieurs

Tableau final

Simple dames

Têtes de série

Tableau final

Double dames

Têtes de série 
Huit têtes de série sont exemptées de premier tour.

Tableau final

Double mixte

Têtes de série 
Huit têtes de série sont exemptées de premier tour.

Tableau final

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Palmarès du simple dames du tournoi de Wimbledon
 Palmarès du simple messieurs du tournoi de Wimbledon
 Palmarès du double dames du tournoi de Wimbledon
 Palmarès du double messieurs du tournoi de Wimbledon
 Palmarès du double mixte du tournoi de Wimbledon
 Saison 1983 de l'ATP
 Saison 1983 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
 
  Site de l'ATP

Navigation 

1983
Wimbledon
Wimbledon
Sport en Angleterre en 1983
Tennis en juin 1983
Tennis en juillet 1983